Santamaria eller Santamaría kan syfta på:

Personer
 Mongo Santamaria (1922–2003), sångare, trumvirtuoso
 José Santamaría (1929–), en före detta professionell fotbollsspelare

Geogarfi
 Santamaria Savanna – en slätt i Jamaica
 Abel Santamarías internationella flygplats – en flygplats i Kuba

Se även
 Santa Maria